Okręty US Navy o nazwie USS  "Panther":
 Pierwszy "Panther" (1889) był pomocniczym krążownikiem noszącym wcześniej nazwę "Austin". Został przeklasyfikowany na AD-6.
 Drugi "Panther" (IX-105) był dawnym ścigaczem okrętów podwodnych USS "SC-1470".
Panther